Osoby o tym nazwisku:
 Dikembe Mutombo – kongijski koszykarz
 Tshota Mutombo – kongijski piłkarz